Gunplay (film), een Amerikaanse film uit 1951
Gunplay (rapper), een Amerikaanse rapper